kos – gatunek ptaka z rodziny drozdowatych
 Kos – wyspa na Morzu Egejskim
 Kos – miasto na wyspie Kos w Grecji
 Kos – gmina z siedzibą w ww. mieście
 Kos – wieś w Bułgarii
 Kos – herb szlachecki
 Kos 6290 – radioodbiornik
 PZL-102 Kos – polski samolot

 Nazwisko
 Barbara Kos – doktor habilitowana nauk ekonomicznych
 Tomasz Kos – piłkarz
 Janek Kos – fikcyjna postać literacka i filmowa

Zobacz też 
 KOS – czasopismo drugoobiegowe
 Komitet Obrony Sprawiedliwości – porozumienie polskich organizacji skupiających sędziów i prokuratorów oraz organizacji pozarządowych